Haukauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haukauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 737056-169543), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,17 ha)
Haukauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 737088-169543), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Haukajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn